TYA steht für:
 Ten Years After, britische Bluesrock-Band
 The Young Americans, US-amerikanische Künstlergruppe
 NordStar (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft

Tya steht für:
 Tya (Fluss), linker Nebenfluss der Nea in Norwegen

tya steht für:
 thausend years ago („vor x Tausend Jahren“), astronomisch und geologisch genutzte Zeitangabe analog zu mya (Zeitskala)
 Tauya (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache in Madang Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung